Gilles Boulouque (1950-1990), l'un des premiers magistrats antiterroristes français ;
 Clémence Boulouque (1977-), fille de Gilles ;
 Sylvain Boulouque (?-), historien français.